Cinema:
 The Great Train Robbery (pel·lícula de 1903), curtmetratge mut estatunidenc de western dirigit per Edwin S. Porter
 The Great Train Robbery (pel·lícula de 1941), pel·lícula estatunidenca de crim i western dirigida per Joseph Kane

 Miscel·lània:
 The Great Train Robbery (novel·la), novel·la històrica de 1975 escrita per Michael Crichton, sobre el gran robatori d'or de 1855
 The Great Train Robbery (sèrie de televisió), sèrie de televisió britànica de 2013 emesa per BBC One

Vegeu també 
 The Great K & A Train Robbery, pel·lícula muda estatunidenca de western de 1926 dirigida per Lewis Seiler
 The Great St Trinian's Train Robbery, comèdia britànica de 1966 de la saga St Trinians, dirigida per Sidney Gilliat i Frank Launder
 El gran robatori del tren (títol original en anglès: The First Great Train Robbery), pel·lícula britànica de 1978 dirigida per Michael Crichton i basada en la seva novel·la homònima